Chambre froide peut faire référence à:
 chambre froide dans le domaine de la réfrigération

fictions
 Chambre froide, téléfilm réalisé en 1993 par Sylvain Madigan
 Chambre froide, court-métrage de 2000 de Olivier Masset-Depasse